Heile Welt ist ein geflügeltes Wort, siehe Liste geflügelter Worte/H#Heile Welt.

Heile Welt ist der Titel von:
 Heile Welt (Film),  ein Film von 2007
 Heile Welt (Roman), ein Roman (1998) von Walter Kempowski
 Heile Welt (Album), ein Musikalbum des Rappers Bo Flower 
 Heile Welt (Operette), eine Operette von Urs Peter Schneider (Uraufführung 2013)
 Tatort: Heile Welt, Fernsehfilm aus der Fernseh-Kriminalreihe Tatort (2021)
Siehe auch:
 Heil aller Welt
 Schöne heile Welt